Het ATP-toernooi van Stuttgart 2021 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 8 tot en met 13 juni 2021. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart